Treta Liga (Bulgarije), de op twee na hoogste Bulgaarse voetbalcompetitie
Treta Liga (Noord-Macedonië), de op twee na hoogste Macedonische voetbalcompetitie